Mentiras no Divã (título original, Lying on the couch) é um romance de Irvin D. Yalom, lançado em 1996.

O livro explora os valores interpessoais das terapias. A Relação entre terapeuta e paciente pode ser  às vezes ilusória para ambas as partes, utilizando de simples interesses. Valores que deveriam ser respeitados pelos terapeutas tornam-se instrumentos de terapias de forma arriscada.

Neste livro as fraquezas de um terapeuta são exemplificadas e colocadas em jogo de forma a expor que nem sempre a sinceridade e a honestidade no relacionamento entre Médico e paciente pode trazer seus males.

Irvin D. Yalom é também autor de Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer e Os desafios da terapia

Livros de Irvin D. Yalom
Livros de 1996